Jehl steht für:

 Jehl (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern

Jehl ist der Familienname folgender Personen:

 Sue Sarafian Jehl (1917–1997), US-amerikanische Generalsekretärin General Eisenhowers